Бобачёво — микрорайон города Тверь, упразднённая деревня, вошедшая в городскую черту в 1937 году. Находится в восточной части города на территории Московского района, в конце проспекта Победы, за микрорайоном Чайка.

Топоним 
Известна в древности как Бобачая, Бобачево (Лушниково).

От имени деревни назван лесопарк Бобачёвская роща.

История 
В XVII—XVIII веках упоминаются деревни Лучниково и Бобачая. По данным Списка населенных мест Тверской губернии по сведениям 1859 года значится владельческое сельцо Бобачево (Лушниково), 18 дворов, 181 житель.

Деревня Бобачёво включена в черту города Калинина в 1937 году.

Место боевых столкновений во время Великой Отечественной войны.

Инфраструктура 
Домовладения.

Транспорт 
Исторически через Бобачёво проходила дорога на Москву.

Примечания

Литература 
 Литвицкий К. В. Энциклопедия тверских улиц. — М.:Вишневый Пирог, 2011 г., 430 стр. ISBN 978-5-93905-038-8.

населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты, вошедшие в состав Твери
населённые пункты, упразднённые в 1937 году